Qeqertakasii bezeichnet:
 Qeqertakasii (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertakasii (Inselgruppe, bei Kangeq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakasii (Inselgruppe, Uppik), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland